Sidor ist der Familienname folgender Personen:

 David Albin Zywiec Sidor (1947–2020), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Siuna in Nicaragua
 Dušan Sidor (* 1987), slowakischer Eishockeytorwart
 Karol Sidor (1901–1953), tschechoslowakischer beziehungsweise slowakischer Publizist, Autor und Politiker

Siehe auch:
 Sydor